DJ Bonano est un chanteur ivoirien spécialisé dans le coupé-décalé. Il est le créateur du concept du « Django », ce qui le mène au succès. Il a aussi participé au morceau Grippe aviaire de son ami DJ Lewis avec lequel il travaille au célèbre maquis le Marcory Gasoil (à Marcory - Abidjan sud). Aujourd'hui, DJ Bonano officie en tant que DJ au « Jackpot ».

Discographie 
 2006 : Django

Références

Liens externes 
 

Chanteur ivoirien
Disc jockey ivoirien